Vortmann ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Vortmann (1854–1932), österreichischer Chemiker und Hochschullehrer
 Hermann Vortmann (* 1945), deutscher Pädagoge
 Jens Vortmann (* 1987), deutscher Handballspieler

Siehe auch:
 Fortmann